Alucard (« Dracula » écrit à l'envers) peut désigner :
 Alucard, personnage principal du manga Hellsing et de son adaptation en anime ;
 Alucard, personnage de la série de jeux vidéo Castlevania ;
 , personnage principal du film Le Fils de Dracula sorti en 1943.